Die Saison 1998/99 war die 7. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die fünfte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Berliner AK, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 1998/99
1998